xtn – codice ISO 639-3 della lingua northern tlaxiaco mixtec